Masterpieces — третя музична збірка американського автора та виконавця пісень Боба Ділана, представлена 12 березня 1978 року лейблом Columbia. Платівка була видана у Японії, Автралії та Новій Зеландії перед початком туру 1978 року. Альбом містить один запис, який раніше не видавався офіційно — «Mixed-Up Confusion» та живе виконання композиції «Just Like Tom Thumb's Blues», записаної від час туру у 1966 році.

Masterpieces був перевиданий на CD у 1991 році компанією Sony Music, однак зараз більше не видається.

Список композицій

Посилання 
 «Masterpieces»  на Discogs

Примітки 

Альбоми Боба Ділана
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Columbia Records